John Williams House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Williams House (Kentucky), ID-Nr. 83002795
 John Williams House (Maine), ID-Nr. 84000531
 John Williams House (Pennsylvania), ID-Nr. 77001161